RN16 oder RN 16 steht für:
 Route nationale 16, Nationalstraße in Frankreich
 RN16 (Dschibuti), Fernstraße in Dschibuti
 Route nationale 16 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 N16 (Niger), Fernstraße in Niger
 Ruta 16 (Chile), Nationalstraße in Chile

Siehe auch:
 R-16 (Rakete), Interkontinentalrakete der UdSSR